Ломоносовфонна () — ледник на острове Западный Шпицберген (архипелаг Шпицберген).

Ледник расположен в центральной части острова, к северо-востоку от Бильлефьорда и к западу от Земли Улафа V. Площадь его составляет около 800 км². Назван в честь русского учёного Михаила Ломоносова (1711—1765).

Примечания 

Ледники Шпицбергена